174-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 174-я пехотная дивизия (Китай)
 174-я пехотная дивизия (Российская империя)
 174-я резервная дивизия (Третий рейх)
174-я стрелковая дивизия:
 174-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1940
 174-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942
 174-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (150. - 199.)#174. divizija